Osoby o tym nazwisku:
 Franck Boidin – francuski florecista, olimpijczyk
 Jacques Boidin – francuski mykolog